Cuvântul castel se poate referi la:
 Castel - edificiu nobiliar medieval rural prevăzut cu turnuri și creneluri sau edificiu nobiliar renascentist / post-renascentist rural lipsit de elemente de apărare.
Termeni navali: 
 Castel central, construcție situată pe puntea superioară a navei, către mijlocul ei
 Castel pupa, construcție ușoară situată pe puntea superioară a navei, la extremitatea pupei
 Nume de romane:
 Castelul (Das Schloß), roman al lui Franz Kafka (1926 )
 Castelul destinelor încrucișate, roman al lui Italo Calvino (1973)
 Castelul din Carpați (Le château des Carpates), roman al lui Jules Verne (1889) 
 Castelul fetei în alb, volum din ciclul "Cireșarii" a lui Constantin Chiriță
Denumiri de unități administrative
 Castelu, comună în județul Constanța
 Castel Baronia, comună în Provincia Avellino, Italia
 Castel Boglione, comună în Provincia Asti, Italia
 Castel Bolognese, comună în Provincia Ravenna, Italia
 Castel Campagnano, comună în Provincia Caserta, Italia
 Castel Castagna, comună în Provincia Teramo, Italia
 Castel Colonna, comună în Provincia Ancona, Italia
 Castel Condino, comună în Provincia Trento, Italia
 Castel d'Aiano, comună în Provincia Bologna, Italia
Denumiri de localități
 Castelu, sat în județul Constanța, reședința comunei omonime
Castel Gandolfo, Italia
Altele
Castel de apă

Vezi și 
 Castel (dexonline.ro/)
 Cetate (dezambiguizare)

Legături externe 
  Castles of the World